Marc VDS Racing Team – belgijsko-szwajcarski zespół wyścigowy i motocyklowy, założony przez Marca van der Stratena. Ekipa w swojej historii wystawiała zespoły w trzech rodzajach sportów motorowych: w wyścigach samochodowych, w wyścigach motocyklowych oraz w rajdach terenowych i była klasyfikowana w Motocyklowych Mistrzostwach Świata (Moto2, Moto3), Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring (VLN), NASCAR Whelen Euro Series, FIA GT1 World Championship, FIA GT Championship, Belcar, Blancpain Endurance Series, 1000 km of Spa, Le Mans Series, 24-godzinnym wyścigu Le Mans, 24h Nürburgring Nordschleife, FIA GT Series oraz FIA GT3 European Championship.

Historia

Marc VDS Racing Team w wyścigach motocyklowych 

Uwagi

Legenda do tabeli

Sukcesy 
 Mistrzostwo świata (motocyklista) (3 razy): Moto2 2014 - Esteve Rabat, Moto2 2017 - Franco Morbidelli, Moto2 2019 - Álex Márquez
 Mistrzostwo świata (zespół) (2 razy): Moto2 2014, Moto2 2017
 Zwycięstwa w wyścigach: 38 (MotoGP - 1, Moto2 - 36, MotoE - 1)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu
 Historia startów w wyścigach samochodowych na speedsport-magazine.com

Zespoły European Le Mans Series
Zespoły 24h Le Mans
Zespoły FIA GT Championship
Zespoły Blancpain Endurance Series
Zespoły FIA GT1 World Championship
Zespoły MMŚ